4. etape af PostNord Danmark Rundt 2022 var en 167,3 km lang  med 1111 højdemeter, som blev kørt den 19. august 2022 med start og mål i . I 2005 var Skive også vært for en etape, der havde start og mål i byen.

Den belgiske sprinter Jasper Philipsen fra  vandt massespurten foran Sasha Weemaes () og Ethan Vernon (). Philipsen overtog samtidig løbets grønne pointtrøje.

Ruten 
Den neutrale start gik fra Posthustorvet i centrum fra Skive. Derfra rullede rytterne ud til Hancock Bryggerierne, hvor løbet blev givet frit. Derefter gik ruten rundt på halvøen Salling, inden rytterne igen kom tilbage til Skive, hvor der skulle køres tre omgange på en rundstrækning, inden målstregen kom på Strandvejen ud for lystbådehavnen. Feltet skulle igennem byerne Resen, Jebjerg, Breum, Thise, Junget, Selde, Åsted, Glyngøre, Durup, Roslev, Oddense, Krejbjerg, Rødding, Spøttrup, Balling, Hem, Dommerby, Højslev Stationsby og Højslev.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bakkekonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Jonas Gregaard () – stillede ikke til start efter styrt på 3. etape.
  Colin Joyce (Human Powered Health) – stillede ikke til start efter styrt på 3. etape.
  Julian Mertens () – gennemførte ikke.
  Timothy Dupont () – diskvalificeret

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

04
Sport i Skive